Кинтанаортуньо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос.  Занимает площадь 5,73 км². Население — 256 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса